Barges (Doornik), een steengroeve, tegenwoordig duikgebied

 
Barges (Côte-d'Or)
Barges (Haute-Loire)
Barges (Haute-Saône)

Zie ook
Barge (doorverwijspagina)